GAK-gebouw (Amsterdam)
 GAK-gebouw (Amstelveen)